Föräldrautbildning kan syfta på:

 Föräldrautbildning – utbilda blivande föräldrar inför föräldraskapet, se Mödravårdcentral
 Föräldrautbildning – en pedagogisk metod för att förbättra föräldraförmågorna hos föräldrar till barn med utagerande problematik, se Föräldrastödsprogram 
Föräldrautbildning.se - en onlineportal som erbjuder utbildningar för gravida och nyblivna föräldrar, se Föräldrautbildning.se